Саи́д Миха́йлович Гуцери́ев () — российский предприниматель, основной владелец торговых сетей «М.Видео» и «Эльдорадо», инвестиционного холдинга SFI, учредитель и управляющий партнер венчурного фонда Larnabel Ventures. С 2018 года входит в cписок богатейших бизнесменов мира по версии журнала «Forbes». На 2021 год его состояние оценивается в $1,7 млрд.

Ранняя биография и образование 
Саид Гуцериев родился 18 апреля 1988 года в Москве в семье российского предпринимателя и поэта Михаила Гуцериева. 

С 8 лет проходил обучение в Великобритании. В 13 лет окончил  начальную , расположенную вблизи Аскота. Позже учился в одной из старейших школ Великобритании – средней частной школе Хэрроу. После окончания школы продолжил образование в Оксфордском университете, получил звание магистра факультета «Геологии». Затем поступил в , по окончании которого Гуцериеву было присвоено звание магистра по специальности «Управление нефтегазового дела».

Бизнес 
После окончания Плимутского университета Саид Гуцериев с 2012 по 2014 годы работал в швейцарской трейдинговой компании Glencore в Лондоне: сначала аналитиком в департаменте структурированного финансирования нефтяных проектов, затем в финансовом подразделении компании.

С 2014 года руководил и входил в состав советов директоров крупных промышленных предприятий в области нефтедобычи, нефтепереработки, добычи угля. В настоящий момент является членом совета директоров ПАО «М.видео», инвестиционного холдинга SFI, в состав которого входят лизинговая компания «Европлан», 49% Страхового дома ВСК, кредитный брокер «Директ Кредит», сервис облачного гейминга GFN.RU и миноритарные доли в ряде других активов.

В 2019 году Саид Гуцериев впервые вошёл в Список богатейших бизнесменов мира по версии журнала «Forbes», где с состоянием в $1,3 млрд оказался на 1717 месте. В 2021 году журнал оценил его состояние уже в $1,7 млрд.

Саид Гуцериев — основатель и партнер фонда Larnabel Ventures, который инвестирует в новые технологии в сфере финансов, образования, маркетинга и искусственного интеллекта. Кроме участия в венчурном капитале, Larnabel также выступает в роли фаундеров технологических проектов, в которых фонд владеет мажоритарной долей и отвечает в том числе за операционное управление бизнесом. Среди недавних примеров – GFN.RU, оператор сервиса GeForce Now Cloud Gaming, работающего на технологиях NVIDIA в России и странах СНГ.

Larnabel Ventures также активно инвестирует в криптотрейдинговые проекты, в том числе TON (криптопроект основателей Telegram), Capital.com/Currency.com (криптобиржи) и Zubr.io (биржа криптодеривативов). В августе 2021 года появилась информация о выходе фонда Larnabel Ventures из проектов Currency.com, Capital.com и Zubr.io. По оценкам аналитиков, на выходе из этих активов Саид Гуцериев мог заработать от 150 до 300 млн долларов. 18 августа 2021 года было объявлено о продаже участия Саида Гуцериев в трёх указанных криптобиржах белорусскому бизнесмену Виктору Прокопене и междунарождной криптобирже FTX за 150 млн долларов по оценке Ведомостей.

Летом 2021 года СМИ сообщили, что Гуцериев планирует открыть новый инвестиционный фонд, который будет вкладывать средства в технологичные стартапы из различных отраслей.

Международные санкции 
29 июня 2022 года на фоне вторжения РФ на Украину был внесен в санкционный список Великобритании. Согласно сообщению министерства финансов Великобритании, Саид Гуцериев «является вовлечённым и был вовлечён в получение выгоды от правительства России или в оказание ему поддержки, работая в качестве директора (исполнительного или неисполнительного) или эквивалентной должности, а также владея или контролируя прямо или косвенно холдинг SFI (ПАО «ЭсЭфАй»), компанию, осуществляющую деятельность в российском секторе финансовых услуг, имеющем стратегическое значение для правительства России».

Личная жизнь 
В марте 2016 года Саид Гуцериев женился на студентке Московского государственного медико-стоматологического университета Хадиже Ужаховой. Торжество в Москве собрало более 600 гостей, которых развлекали Дженнифер Лопес, Стинг, Энрике Иглесиас, Алла Пугачёва и Патрисия Каас. Свадебный наряд невесты весил около 25 кг и стоил десятки миллионов рублей.  

Второе торжество для друзей и родственников прошло в  Лондоне в банкетном зале отеля The Dorchester. Перед 250 гостями выступили звёзды мировой поп-музыки: Лайонел Ричи, Кайли Миноуг, Робби Уильямс, Pink, а также легендарный грузинский национальный балет «Сухишвили», ирландский танцевальный ансамбль «Spirit of the Dance». 

Свадьба широко обсуждалась в социальных сетях. Мнения комментаторов о свадьбе, стоимость которой оценивается в миллиард долларов, разделились: одни отозвались о ней, как о «сказке», «торжестве мирового уровня», писали о «миллионе живых цветов, украсивших мероприятие», другие назвали её «демонстрацией бесстыдной и бессмысленной роскоши умирающим и голодающим русским деревням и посёлкам», «парадом кошельков», «показухой, ненужной мишурой присущей слишком богатым людям». 

В 2018 году у супругов родился сын, которого назвали в честь деда Сафарбеком. В феврале 2021 года у супругов родилась дочь, названная древним ингушским именем Дейси (в переводе с ингушского — «честь отцов»); в июне 2022 года — вторая дочь Сальма.

Примечания

Ссылки 

 Официальная биография на сайте НК «Нефтиса»
 Биография на сайте журнала «Forbes»

Предприниматели России
Управленцы России
Миллиардеры России